Olbramice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Olbramice (okres Ostrava-město)
 Olbramice (okres Olomouc)